Deux navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Sphynx: 
 Le HMS Sphynx (1815) était un brick de 10 canons de classe Cherokee lancé en 1815 et vendu en 1835.
 Le HMS Sphynx (1846) était un sloop à aubes en bois lancé en 1846 et démantelé en 1881.

Voir aussi